Spy vs. Spy («Шпион против шпиона»):
 Spy vs. Spy — чёрно-белый комикс без слов, публикуемый в журнале Mad с 1961 года.
 Spy vs. Spy — компьютерная игра 1984 года.
 Spy vs. Spy — компьютерная игра 2005 года.
 Spy vs Spy — австралийская рок-группа.